Ла Помпа има више значења:

 Ла Помпа (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Помпа (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Помпа (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Помпа (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Помпа (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику